Spelge ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Spelge (1891–unbekannt), deutscher Politiker (NSDAP)
 Karin Spelge (* 1961), deutsche Juristin